Brühlsgraben ist ein Gewässername:

 Brühlsgraben, Oberlaufname bei Birnfeld, Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern der Geißler (Lauer), linker Zufluss der Lauer bei Stadtlauringen
 Brühlsgraben (Milz), rechter Zufluss der Milz in Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Brühlsgraben, anderer Name des Brühlgraben (Schandelbach), rechter Zufluss des Schandelbachs nahe Altenhaßlau, Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Brühlsgraben (Tauber), Zufluss eines linken Mühlgrabens neben der Tauber bei Hochhausen, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brühlgraben